

Lieux 

 Montcalm, municipalité rurale ( rural municipality) du Manitoba ;
 Montcalm, municipalité régionale de comté du Québec ;
 Montcalm, municipalité du Québec dans la MRC des Laurentides ;
 Montcalm, quartier de la ville de Québec ;
 Montcalm, circonscription électorale fédérale au Québec ;
 Montcalm, district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1854 à 1867 ;
 Montcalm, circonscription électorale provinciale au Québec ;
 le comté de Montcalm, ancien comté du Québec.

 le massif du Montcalm, massif franco-espagnol des Pyrénées.
 le pic du Montcalm, sommet des Pyrénées ariégeoises () dans le massif du Montcalm ;
 le château de Montcalm, château situé à Vestric-et-Candiac dans le Gard ;
le château de Montcalm, autre château situé à Avèze dans le Gard, inscrit aux Monuments historiques depuis 1942 ;
 Montcalm, hameau sur la commune de Vauvert en Petite Camargue dans le Gard ;
 Montcalm, hameau sur la commune de Saint-Marcan en Ille-et-Vilaine (Bretagne).

 le comté de Montcalm (Montcalm County), au Michigan ;
 Montcalm, un CDP du comté de Mercer, en Virginie-Occidentale .

Personnalités 

 Louis-Joseph, marquis de Montcalm (1712-1759), général français qui a combattu et est mort au Canada ;
 Terez Montcalm (née en 1963), chanteuse, auteur et compositrice québécoise.

Œuvres 

 Montcalm, poème de William Chapman publié dans Les Fleurs de Givre, 1912.

Navires 
Plusieurs bâtiments de la Marine nationale française ont porté le nom de  en l'honneur du général français.

Marque 
 Montcalm, marque d'eau minérale naturelle dont la source se situe dans le massif du Montcalm et qui appartient à la Société des Eaux Minérales Saint-Amand.